Bridge poate fi:

 Bridge, cel mai complex joc de cărți
 Stamford Bridge
 Hebden Bridge
 Whaley Bridge
 London Bridge
 Bătălia de la Stamford Bridge
 Golden Gate Bridge
 Yokohama Bay Bridge
 Giurgiu-Rousse Friendship Bridge
 Long Bridge, companie de imobiliare din România
 Bridge, în limba engleză înseamnă Pod